Округ Пискатакуис () — округ, расположенный в штате Мэн, США с населением в 17 235 человек по данным переписи населения 2000 года.

Административным центром округа является город Довер-Фокскрофт.

География 
По данным Бюро переписи населения США, общая площадь округа — 11 337 км², из которых: 10 272 км² — земля и 1065 км² (9,39 %) — вода. Самое большое озеро в округе — Мусхед (310 км²). Высочайшая точка в округе — гора Катадин (1606 м), географический центр находится в городе Довер-Фокскрофт.

Соседние округа 
 Арустук — север
 Пенобскот — юго-восток
 Сомерсет — запад

Демография 

По данным переписи населения 2000 года в округе Пискатакуис проживало 17 235 человек, 4854 семьи, насчитывалось 7278 домашних хозяйств и 13 783 жилых дома. Средняя плотность населения составляла 2 человека на один квадратный километр. Расовый состав округа по данным переписи распределился следующим образом: 97,84 % белых, 0,21 % чёрных или афроамериканцев, 0,52 % коренных американцев, 0,27 % азиатов, 0,02 % жители Океании, 1 % смешанных рас, 0,14 % — других народностей. Испано- и латиноамериканцы составили 0,52 % от всех жителей округа.

Из 7278 домашних хозяйств в 28,6 % — воспитывали детей в возрасте до 18 лет, 54,1 % представляли собой совместно проживающие супружеские пары, в 8,4 % семей женщины проживали без мужей, 33,3 % не имели семей. 27,8 % от общего числа семей на момент переписи жили самостоятельно, при этом 14 % составили одинокие пожилые люди в возрасте 65 лет и старше. Средний размер домашнего хозяйства составил 2,34 человек, а средний размер семьи — 2,83 человек.

Население округа по возрастному диапазону по данным переписи 2000 года распределилось следующим образом: 23,4 % — жители младше 18 лет, 5,7 % — между 18 и 24 годами, 26 % — от 25 до 44 лет, 27,5 % — от 45 до 64 лет и 17,4 % — в возрасте 65 лет и старше. Средний возраст жителей округа составил 42 года. На каждые 100 женщин в округе приходилось 96,4 мужчин, при этом на каждых сто женщин 18 лет и старше приходилось 95,2 мужчины также старше 18 лет.

Средний доход на одно домашнее хозяйство в округе составил 28 250 долларов США, а средний доход на одну семью в округе — 34 852 долларов. При этом мужчины имели средний доход в 28 149 долларов в год против 20 241 доллара среднегодового дохода у женщин. Доход на душу населения в округе составил 14 374 доллар США в год. 11,2 % от всего числа семей в округе и 14,8 % от всей численности населения находилось на момент переписи населения за чертой бедности, при этом 17,8 % из них были моложе 18 лет и 13,9 % — в возрасте 65 лет и старше.

Населённые пункты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт округа 
 Maine Genealogy: Округ Пискатакуис 
 Piscataquis County Economic Development Council 
 Piscataquis Chamber of Commerce
 Moosehead Lake Region Chamber of Commerce
 Three Rivers Community Alliance
 University of Maine Cooperative Extension Piscataquis County Office 

Округа Мэна